Martin-Laval peut désigner :
 Pierre-François Martin-Laval (1968-), acteur, réalisateur et metteur en scène français ;
 Denis Martin-Laval (1930-2013), médecin et acteur français.